Benjamin Verrecchia est un comédien, humoriste et vidéaste français.
 Dylan Verrechia (né le  à Paris en France) est un réalisateur français.
 Guy Verrecchia est le président de l’Union générale cinématographique (UGC).